Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1981 – 60. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 13 a 20 września 1981 r. w Lille (Francja). Startowali tylko mężczyźni w dziesięciu kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 

 Rezultaty zawodów na sport24.ee

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1981 w sporcie
1981 we Francji
Sport w Lille